Henrique d'Orleães, Duque de Aumale (1822–1897) — político e militar francês
Henrique de Orléans (1867-1901) —  escritor, naturalista, fotógrafo e explorador francês
Henrique de Orléans (1908-1999) — pretendente ao trono francês
Henrique, Conde de Paris (n. 1933) —  pretendente ao trono francês

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos